Curro Vargas puede referirse a:

 Curro Vargas (drama lírico), drama lírico en tres actos de 1898.
 Curro Vargas (película), película de 1923.
 Curro Vargas (escritor), seudónimo del escritor Fernando de Urquijo y Marín de Aguirre (1882-c.1936).